Van der Wal ist der Familienname folgender Personen:

 Eelke van der Wal (* 1981), niederländischer Straßenradrennfahrer
 Eric van der Wal (* 1940), nordholländischer Künstler und Büchermacher
 Frederique van der Wal (* 1967), niederländische Schauspielerin
 Marieke van der Wal (* 1979), niederländische Handballspielerin